Метод меченых атомов — метод исследования обмена веществ и химических реакций.
 «Меченый атом» — художественный фильм 1972 года.